Гудермес:

 Гудермес — город в России, административный центр Гудермесского муниципального района Чеченской Республики.
 Гудермес — узловая железнодорожная станция Грозненского региона Северо-Кавказской железной дороги.